

Geuzendam 
 Albert Willem ten Geuzendam (1926), Nederlands postzegelhandelaar, publicist en verzamelaar
 Geuzendam's catalogus van de postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen of Geuzendam-catalogus
 Dirk Jan ten Geuzendam (1957), Nederlander met uiteenlopende functies in de schaakwereld

Geusendam 
 Gerrijt Jacobus Geusendam (1771), Nederlands tekenaar, schilder, aquarellist en miniatuurschilder
 Johann Geusendam (1886), Nederlands, communistisch, politiek actief arbeider en kampslachtoffer 
 Geusendam (boerengoed), boerengoed in Goor, in de Nederlandse provincie Overijssel